Toponímia:
 Born (Luxemburg), vila del cantó de Grevenmacher a Luxemburg
 Passeig del Born (Barcelona), carrer la ciutat de Barcelona (Catalunya)
 Passeig del Born (Palma), carrer de la ciutat de Palma (Mallorca)
 El Born, barri al voltant del Passeig i Mercat del Born de Barcelona
 Mercat del Born, edifici de l'antic mercat de la ciutat de Barcelona
 Born Centre Cultural, centre d'interpretació del setge del 1714 dins l'edifici del Mercat
 Jaciment del Born, restes arqueològiques del barri del Born de 1717, conservades al subsol de l'edifici del Mercat
 Miscel·lània:
 Max Born (1882-1970), físic alemany naturalitzat britànic
 Born (pel·lícula)